Jümme ist der Name 

 eines Nebenflusses der Leda, siehe: Jümme (Fluss)
 der Samtgemeinde Jümme in Ostfriesland, siehe Samtgemeinde Jümme